

Patronyme 
 Famille Mollet, famille de jardiniers et d'architectes du roi :
 André Mollet (vers 1600-1665), jardinier français.
 Armand-Claude Mollet (1660-1742), architecte français.
 Claude Mollet (1557-1647), jardinier français.
 André-Armand Mollet (vers 1692-mort fin 1719/début 1720), architecte français.
 Louis-François Mollet (1695-1757), architecte français.
 André Mollet (1949-), coureur cycliste français.
 Florent Mollet (1991-), footballeur français
 Guy Mollet (1905-1975), président du Conseil sous la Quatrième République en France.
 Jean Mollet (1877-1964), dit « le baron Mollet », homme de lettres français.
 Joseph Mollet (1756-1829), mathématicien et physicien français.

Anatomie 
 Le mollet désigne la partie charnue et musclée qui donne son relief à la face postérieure de la jambe.

Cuisine 
 Gâteau mollet
 Œuf mollet